Roßdorf (bij Genthin), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Roßdorf (bij Darmstadt), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Roßdorf (Thüringen), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen

Zie ook
Rosdorf (doorverwijspagina)